En Pologne, Garbów peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Garbów, un village du powiat de Kutno,
 Garbów, un village du powiat de Łódź-est,
 Garbów, un village du powiat de Sieradz.

dans la voïvodie de Lublin
 Garbów, une gmina rurale,
 Garbów, un village, chef-lieu de la gmina de même nom.

dans la voïvodie d'Opole
 Garbów, un village.